Scottish Rite Temple ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Scottish Rite Temple (Sedgwick County, Kansas), ID-Nr. 72000527
 Scottish Rite Temple (Wyandotte County, Kansas), ID-Nr. 85002127
 Scottish Rite Temple (Nebraska), ID-Nr. 86003359
 Scottish Rite Temple (Oklahoma), ID-Nr. 87000503

Siehe auch:
 Scottish Rite Cathedral